Ondřej Smetana (ur. 1982) – czeski piłkarz
 Ondřej Smetana (ur. 1995) – czeski żużlowiec